Das LTP 100 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Charleston, Vereinigte Staaten. Das Sandplatzturnier ist Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 25. April bis 1. Mai 2022 statt. Im Einzel gewann Taylor Townsend, im Doppel das Team Katarzyna Kawa/Aldila Sutjiadi.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das LTP 100 2022 fand am 25. und 26. April 2022 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)